La Regione orientale è una regione dell'Uganda che ha come capoluogo Jinja.

Suddivisioni
La regione è suddivisa in 24 distretti:

Altri progetti 

Orientale